In diesem Artikel finden sich weiterführende Informationen über die Europapokalspiele des RSC Anderlecht, die zweckmäßig zumeist nur in tabellarischer Form dargestellt werden können und die den Rahmen des Hauptartikels zu stark vergrößern würden. An entsprechender Stelle des Hauptartikels wird auf den Abschnitt dieser Datensammlung hingewiesen.

Europapokalbilanz 
(Stand: Saison 2022/23)
 UEFA Champions League (Europapokal der Landesmeister):  34 Teilnahmen
 Europapokal der Pokalsieger: 7 Teilnahmen
 Messepokal: 2 Teilnahmen
 UEFA Europa League (UEFA-Pokal): 20 Teilnahmen
 UEFA Europa Conference League: 2 Teilnahmen

Gesamtbilanz 

Stand: 16. März 2023

Finalspiele

Messestädte-Pokal 1969/70

Hinspiel

Rückspiel

Europapokal der Pokalsieger 1975/76

UEFA Supercup 1976

Hinspiel

Rückspiel

Europapokal der Pokalsieger 1976/77

Europapokal der Pokalsieger 1977/78

UEFA Supercup 1978

Hinspiel

Rückspiel

UEFA-Pokal 1982/83

Hinspiel

Rückspiel

UEFA-Pokal 1983/84

Hinspiel

Rückspiel

Einzelnachweise 

Fußball (Belgien)
Anderlecht
Europapokalstatistik
Anderlecht, RSC